Stanisław Potocki, przydomek „Rewera” (1579–1667) – hetman wielki koronny, wojewoda krakowski, kijowski i podolski
 Stanisław Potocki (1607–1647) – pułkownik wojsk koronnych
 Stanisław Potocki (1659–1683) – pułkownik jazdy
 Stanisław Władysław Potocki (zm. 1732) – wojewoda bełski
 Stanisław Potocki (1698–1760) – wojewoda poznański
 Stanisław Szczęsny Potocki (1753–1805) – wojewoda ruski, marszałek konfederacji targowickiej
 Stanisław Kostka Potocki (1775–1821) –  polityk, generał, poseł
 Stanisław Potocki, zwany Stasiem (1776–1830) – generał
 Stanisław Potocki (1782–1831) – hrabia, syn Stanisława Szczęsnego Potockiego
 Stanisław Potocki (1837–1884) – ziemianin, właściciel Rymanowa
 Stanisław Potocki (zm. 1887) – polski hrabia
 Stanisław Potocki (1906-1986) – nauczyciel, polityk, działacz sportowy